Stargard Gubiński (gromada) (powiat gubiński/lubski)
 Stargard-Kluczewo (gromada) (powiat stargardzki)
 Stargard Szczeciński (gromada) (powiat stargardzki)